Jugendvertretung bedeutet:

 Jugendgemeinderat, Gremium auf kommunaler Ebene
 Jugend- und Auszubildendenvertretung, Vertretung Jugendlicher in einem Betrieb oder einer Behörde